Tree of Life (albero della vita in lingua inglese) può indicare:

Musica 
 Tree of Life – album di Lila Downs del 2000
 Tree of Life – album di Yodelice del 2009
 Tree of Life – album degli Audiomachine del 2013
 Tree of Life – album di Roberto Cacciapaglia del 2015

Altro 
 Tree of Life – romanzo di Maryse Condé del 1992
 Tree of Life – albero artificiale e simbolo del parco a tema Disney's Animal Kingdom

Pagine correlate 
 The Tree of Life (disambigua)